El Alavés puede hacer referencia a:
El Alavés, periódico editado en Vitoria durante algunos meses de 1859; o a
El Alavés, periódico de la misma ciudad que salió a imprenta entre 1887 y, al menos, 1899.